Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2015 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, jehož členky nestartovaly společně. Spearsová se turnaje nezúčastnila. Spoluhráčkou Kopsové-Jonesové se stala Anastasia Rodionovová, s níž skončila ve druhém kole na raketách pozdějších šampionek Čanových.

Vítězem čtyřhry se stal tchajwanský sesterský pár Chao-čching a Jung-žan Čanových, který ve finále zdolal australkso-kazachstánské turnajové čtyřky Casey Dellacquovou s Jaroslavou Švedovovou výsledkem 7–5 a 6–4.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Chao-čching získala devátou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a starší sestra Čan Jung-žan patnácté turnajové vítězství. Tchajwanky v semifinále přehrály nejlepší světovou dvojici Martina Hingisová a Sania Mirzaová, přestože od ni utržily „kanára“.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (semifinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Casey Dellacquová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Anastasia Rodionovová (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Görges   K Jans-Ignacik
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= I-C Begu   A Rosolska
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= I Falconi   M Niculescu
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=[1]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= C McHale   C Vandeweghe
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= M Keys   L Raymond
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= A Hlaváčková   L Hradecká
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Čan Ch-č   Čan J-ž
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= D Jurak   L Siegemund
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Errani   F Pennetta
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Arruabarrena   A Klepač
| RD1-score14-1=63
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= A-L Grönefeld   J Larsson
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=  L Šafářová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=[12]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Hingis   S Mirza
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Görges   K Jans-Ignacik
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= C McHale   C Vandeweghe
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= M Keys  L Raymond
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= C Garcia   K Srebotnik
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Čan Ch-č   Čan J-ž
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[12]
| RD2-seed07=
| RD2-team07= S Errani   F Pennetta
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=6
| RD2-team08=  L Šafářová
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=[3]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= M Hingis   S Mirza
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= C McHale  
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Čan Ch-č   Čan J-ž
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=[19]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= S Errani   F Pennetta
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=61
| RD3-score04-3=[17]

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=   S Mirza
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=[6]
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Čan Ch-č   Čan J-ž
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3=[10]
}}

 Dolní polovina 
  J Švedova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= R Kops-Jones   An Rodionova
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=[7]
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Čuang Ť-ž   Sie S-w
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07=
| RD2-team07= K Knapp   R Vinci
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=[7]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= T Babos   K Mladenovic
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''[10]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= J Janković   J Vesnina
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2015